Invictus (lateinisch für „unbezwungen“) steht für:

 Invictus (Gedicht), Gedicht von William Ernest Henley (1875)
 Invictus – Unbezwungen, US-amerikanischer Spielfilm von Clint Eastwood (2009)
 Invictus (Heaven-Shall-Burn-Album), Musikalbum der deutschen Metalcore-Band Heaven Shall Burn (2010)
 Invictus (Fard-Album), Musikalbum des deutschen Rappers Fard (2011)
 Invictus Games, paralympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten

Person:
 Augustus Sol Invictus (eigentlich Austin Gillespie; * 1983), US-amerikanischer rechtsextremer Rechtsanwalt und Politiker